Большой Березник — деревня в Чернушинском районе Пермского края. Входит в состав Слудовского сельского поселения.

Находится примерно в 2 км к западу от центра города Чернушки.

Население 
В 2005 году численность населения составляла 248 человек.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 429 человек, в том числе 207 мужчин и 222 женщины.

Примечания 

Населённые пункты Чернушинского района